Соревнования по теннису в одиночном разряде среди мужчин на летних Олимпийских играх 1900 прошли 6 и 11 июля. Приняли участие 13 спортсменов из трёх стран.

Призёры

Места

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Официальный протокол игр 
 Результаты соревнований